Mount Thomas steht für:

 Mount Thomas (Antarktika),  Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Mount Thomas (Saint John), Berg der Insel Antigua, im Inselstaat Antigua und Barbuda